De lijst van PlayStation-spellen bevat computerspellen die uitgegeven zijn voor de PlayStation.

PlayStation 1